Impression (über frz. , aus lat. , wörtlich „Eindruck“; zugehöriges Verb imprimieren) kann Folgendes bezeichnen:

 einen persönlichen Eindruck, siehe Subjektivität
 eine Page Impression (Seitenabruf) im Internet
 Im Internet eine Kennzahl für einen Kontakt zwischen einem Nutzer und einem Internet-Angebot, der z. B. über eine Werbeanzeige zustande kommen kann (Ad Impression)
 eine Kopie auf einer Indigo-Digitaldruckmaschine von Hewlett-Packard (entspricht „Click“ bei anderen Herstellern)
 eine medizinische Eindrückung, z. B. die Impression des Duralschlauchs bei einem Bandscheibenvorfall oder eine Impressionsfraktur

Siehe auch:
 Impressionismus
 Impression, Sonnenaufgang, Gemälde des französischen Malers Claude Monet aus dem Jahr 1872
 Impressions
 Impressum